Серра-Редонда () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба. Составная часть мезорегиона Сельскохозяйственный район штата Параиба. Входит в экономико-статистический микрорегион Кампина-Гранди. Население составляет 7308 человек на 2006 год. Занимает площадь 55,906 км². Плотность населения — 130,7 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 19.401.298,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.654,80 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,576 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Параиба